Nebraska může být:
 Nebraska – stát v centrální části Spojených států amerických
 Nebraska City – město v Nebrasce
 Nebraska (Arkansas) – zaniklá osada v Arkansasu
 Nebraska (Indiana) – osada v Indianě
 Nebraska (Ohio) – zaniklá osada v Ohiu
 Nebraska Township – různé správní oblasti
 USS Nebraska – různé lodě amerického námořnictva
 Nebraska (film) – americký film režiséra Alexandera Paynea z roku 2013
 Nebraska (album) – album amerického hudebníka Bruce Springsteena z roku 1982